Der Schach-Weltpokal 2013 (offiziell: FIDE World Cup 2013) fand vom 10. August bis 5. September 2013 in Tromsø, Norwegen, statt. Austragungsort war das Scandic Tromsø Hotel.

An dem Turnier, das im Pokal-System ausgetragen wurde, nahmen 128 qualifizierte Spieler teil. Sieger wurde Wladimir Kramnik. Er und der Zweitplatzierte, Dmitri Andreikin, qualifizierten sich damit für das Kandidatenturnier zur Schachweltmeisterschaft 2014.

Ergebnisse Runden 1–4

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Ergebnisse Runden 5–7

Weblinks 
 alle Partien auf chessgames.com (englisch)

Einzelnachweise 

2013
Schachwettbewerb in Norwegen
Sportveranstaltung in Tromsø
Weltpokal